

Pessoas 
 Antônio Firmino (1979-2013), ator, bailarino e modelo brasileiro
 Beto Firmino, membro do XPTO, um grupo de teatro brasileiro
 Leandro Firmino (1978), ator brasileiro
 Roberto Firmino (1991), futebolista brasileiro (seleção brasileira, Figueirense, Hoffenheim e Liverpool)
 Samuel Firmino de Jesus (1986), futebolista brasileiro (clubes brasileiros e europeus)

Outros 
 Senador Firmino

Desambiguações de antropônimos